

Storia
 Qǐ – secondo sovrano della dinastia Xia
 Qǐ – stato minore del periodo delle primavere e degli autunni

Geografia
 Qǐxiàn – contea di Kaifeng, Henan